Kas či KAS může být:

 Kas – řeka v Rusku
 Kas (či KAS) – někdejší španělský cyklistický tým
 kvartérní amoniové sloučeniny – chemické sloučeniny obsahující ion NR

 podobné
 Kaş – město v Turecku
 Kaš – řeka v Číně